Congregatiekapel (Veghel)
Onze-Lieve-Vrouwekapel (Zottegem)